Vorstrondpunt (rondpunt), een rondpunt/rotonde in de gemeente Oudergem.
Vorstrondpunt (tramhalte), de nabij gelegen halte